Ordinando è il nome dato nella Liturgia cattolica alle persone che devono essere ordinate o che stanno per essere ordinate diaconi, sacerdoti o vescovi, e cioè insignite dell'ordine sacro. Il concetto viene spesso usato sia nei praenotanda dei libri liturgici sia nel rito stesso.

Una volta avvenuta l'ordinazione, e cioè dopo l'imposizione delle mani da parte del vescovo, il candidato cambia il nome da ordinando a ordinato.

Note

Voci correlate 
 Rito dell'ordinazione sacerdotale
 Ordine sacro

Liturgia cattolica